Порт Таллина (, ) — крупнейшая портовая организация в Эстонии. Является государственной корпорацией, управляющей пятью портами:
 Таллинский пассажирский порт или порт Старого города — основной пассажирский порт в Таллине, расположенный в центре города, один из наиболее загруженных пассажирских портов Балтийского моря
 Мууга — крупнейший грузовой порт Эстонии, расположенный в 13 км к северо-востоку от Таллина
  — небольшой грузовой порт в Таллине, бывший рыбный порт
  — грузовой порт в Палдиски, в 40 км к западу от Таллина
 Порт Сааремаа — порт на острове Сааремаа

Деятельность 
В 2000-х на транзит приходилось 84–85 % всех грузов (аналогичная тенденция наблюдается и в латвийских портах). 
В 2006 году компания Таллиннский порт обработала рекордные для себя 41,3 млн тонн грузов и рассчитывал на дальнейший рост, но уже в 2008 году объемы перевалки составили менее 30 млн тонн.

В 2015 году грузооборот предприятия сократился ещё на 20 %, до 20 миллионов тонн, в связи с запуском терминалов конкурирующего российского порта Усть-Луга.
На 2020 год предприятие обрабатывает примерно вдвое меньше грузов, чем 15 лет назад.

Ссылки 
 Официальный сайт  (эст.)

Примечания

Литература 
    

Акционерные общества Эстонии
Порты Эстонии
Транспорт Таллина